Сезон 2015/16 Чешской экстралиги — 23-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Били Тигржи Либерец», обыгравший в финале плей-офф пражскую «Спарту».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Били Тигржи Либерец», обыгравший в финале плей-офф пражскую «Спарту». Бронзовым призёром стала команда «Шкода Пльзень».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Злин — Оцеларжи Тршинец — 3:2 (2:1, 3:4 Б, 3:2 ОТ, 3:4, 3:2 ОТ)

Пираты Хомутов — Комета Брно — 3:1 (2:1 ОТ, 2:0, 2:3, 4:3)

Четвертьфиналы 
Били Тигржи Либерец — Пираты Хомутов — 4:0 (4:1, 4:1, 3:1, 7:2)

Спарта Прага — Злин — 4:1 (4:3, 0:4, 3:2, 4:1, 5:2)

Маунтфилд Градец-Кралове — Млада Болеслав — 2:4 (5:2, 3:4 ОТ, 2:3 Б, 4:5 Б, 4:2, 0:4)

Шкода Пльзень — Оломоуц — 4:1 (1:0 ОТ, 4:2, 8:1, 1:2, 2:1)

Полуфиналы 
Били Тигржи Либерец — Млада Болеслав — 4:0 (4:3, 5:2, 3:0, 5:2)

Спарта Прага — Шкода Пльзень — 4:2 (3:7, 4:3, 4:2, 1:2, 6:1, 3:2 ОТ)

Финал 
Били Тигржи Либерец — Спарта Прага — 4:2 (1:3, 4:2, 1:4, 4:1, 4:3, 2:1 ОТ)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Доминик Кубалик (Пльзень) — 25 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Ян Лашак, Марек Шварц

Защитники

Радим Шимек, Мартин Шевц, Томаш Мойжиш, Ондржей Витасек, Ян Вытиск, Лукаш Дернер, Михал Плутнар, Давид Кайинек, Томаш Гавлин

Нападающие

Михал Ржепик, Михал Бирнер, Бранко Радивоевич, Мартин Бакош, Михал Булирж, Петр Вампола, Якуб Валски, Петр Елинек, Лукаш Кренжелок, Ян Странски, Доминик Лакатош, Ярослав Влах, Ян Ордош, Вит Йонак, Даниэл Шпачек

Тренер — Филип Пешан

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 2-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команды, занявшие 11 и 12 места, сохраняли право участия в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходный турнир 
Команды, занявшие 13 и 14 места в Экстралиге, играли 4-х круговой турнир с двумя лучшими командами первой лиги. Первые две команды по итогам переходного турнира получали право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2015/16
 Статистика плей-офф 2015/16

Чешская экстралига
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее